Basti – località del Nepal
Basti – suddivisione dell'India
Diocesi di Basti – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
Distretto di Basti – distretto dell'India
Divisione di Basti – divisione dello stato dell'Uttar Pradesh in India